Makk Károly (1925–2017) magyar filmrendező 
 Makk Károly (1919 k.–1973) magyar építészmérnök